Tallmyrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tallmyrtjärnen (Bergs socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Tallmyrtjärnen, Jämtland, sjö i Bergs kommun, 
Tallmyrtjärnen, Lappland, sjö i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn